Spartakiaden (nach dem antiken Rebellenführer Spartacus) waren sportliche Großwettkämpfe, die bewusst im Geist des Sozialismus ausgetragen wurden. Es gab
 Kinder- und Jugendspartakiade (DDR)
 Spartakiade der befreundeten Armeen (Militärwettkampf der Warschauer-Pakt-Staaten)
 Spartakiade der Völker der UdSSR